Xerodiscus is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Xerodiscus rechingeri

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht